O Mazo puede referirse a:

O Mazo (Villamartín de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Villamartín de Valdeorras.
O Mazo (Becerreá), lugar de la parroquia de Ouselle, concello de Becerreá.
O Mazo (Cervantes), lugar de la parroquia de Donís, concello de Cervantes.
O Mazo (Folgoso de Caurel), lugar de la parroquia de Meiraos, concello de Folgoso de Caurel.
O Mazo (San Pedro de Neiro), lugar de la parroquia de San Pedro de Neiro, concello de Fonsagrada.
O Mazo (San Pedro de Río), lugar de la parroquia de San Pedro de Río, concello de Fonsagrada.
O Mazo (O Trobo), lugar de la parroquia de O Trobo, concello de Fonsagrada.
O Mazo (As Nogais), lugar de la parroquia de Quintá, concello de As Nogais.
O Mazo (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rei de Lemos, concello de Paradela.
O Mazo (Pol), lugar de la parroquia de Fraialde, concello de Pol.
O Mazo (Puertomarín), lugar de la parroquia de Vilaxuste, concello de Puertomarín.
O Mazo (Quiroga), lugar de la parroquia de A Seara, concello de Quiroga.
O Mazo (Ribeira de Piquín), lugar de la parroquia de Santiago de Acevo, concello de Ribeira de Piquín.
O Mazo (Espasande de Baixo), lugar de la parroquia de Espasande de Baixo, concello de Riotorto.
O Mazo (Ferreiravella), lugar de la parroquia de Ferreiravella, concello de Riotorto.
O Mazo (Riotorto), lugar de la parroquia de Riotorto, concello de Riotorto.
O Mazo (Sarria), lugar de la parroquia de Santalla de Arxemil, concello de Sarria.
O Mazo de Doiras, lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Cervantes.
Mazo Santigoso, lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Folgoso de Caurel.